Мигово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мигово — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Украина 
 Мигово — село в Старосамборском районе Львовской области.
 Мигово — село в Вижницком районе Черновицкой области.